International Open Series 2008/2009 (полное название — 2008/2009 Pontin's International Open Series) — серия профессионально-любительских (pro-am) снукерных турниров с 2008 по 2009 года.

Формат 

Серия (сезон) состоит из 8 рейтинговых турниров. Турниры начинаются с 1/64 финала и проводятся по олимпийской системе. Призовой фонд и рейтинговые очки на всех турнирах одинаковы. Восемь сильнейших игроков по итогам сезона приобретают статус профессионалов и на следующий сезон переходят в мэйн-тур.

Матчи проводятся в Pontin's World Snooker Centre (Престатин, Уэльс).

 Формат проведения матчей:

1 раунд — 1/8 финала — матчи до 4 побед 
1/4 финала — 1/2 финала — матчи до 5 побед 
Финал — матч до 6 побед

Рейтинговые очки

Результаты

Рейтинг 

Ниже представлен рейтинг 8 игроков, набравших лучшие показатели по итогам сезона. Всего в списке 127 игроков.

Примечания

Ссылки 

 Информация о PIOS 2008/2009 на global-snooker 

International Open Series
2008 год в снукере
2009 год в снукере